Црвени крст се може односити на:

 Црвени крст, међународну хуманитарну организацију
 Црвени крст Републике Српске
 Црвени крст Црне Горе
 Црвени крст Србије
 Црвени крст Ниш

или:

 Црвени крст (Београд), градска четврт у Београду, у градским општинама Врачар и Звездара, град Београд, Србија
 Црвени крст (Ниш), градска четврт у Нишу, у градској општини Црвени крст, град Ниш, Србија
 Градска општина Црвени крст, градска општина града Ниша, Србија

или:

 Железничка станица Црвени крст